Саєнко Рена Іллівна (31 грудня 1935, Маріуполь — 13 грудня 2006, Маріуполь) — старший науковий співробітник Маріупольського краєзнавчого музею.
 "РЕНА-Кристал" - реагент, добавка до метанолу для попередження гідратоутворення на газоконденсатних родовищах.

Рена —  (ісп. Rena) — муніципалітет у складі автономної спільноти Естремадура, у провінції Бадахос.
 Вільяр-де-Рена () — муніципалітет у складі автономної спільноти Естремадура, у провінції Бадахос.

Рена — громада в кантоні Во

Див. також 
 Ренн (значення)